Файт — имя, фамилия и топоним немецкого происхождения.

Фамилия 
 Файт, Андрей Андреевич (1903—1976) — советский актёр.
 Файт, Анна (в девичестве Фе́ннингер; род. 1989) — австрийская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2014 года в супергиганте.
 Файт, Грегори (род. 1957) — старший следователь по расследованию авиационных происшествий NTSB.
 Файт, Эдуард (1858—1925) — австрийский художник.
 Файт, Эмануил (1854—1929) — чешский писатель, путешественник.
 Файт, Эмиль Александер (1842—1911) — немецкий музыкальный педагог и композитор.
 Файт, Юлий Андреевич (1937—2022) — российский актёр и режиссёр, сын Андрея Файта.

Имя 
 Харлан, Файт (1899—1964) — немецкий актёр и режиссёр.
 Штосс, Файт (около 1447—1533) — немецкий скульптор.

Топонимы 
См.: Санкт-Файт

См. также 
 Фейт